Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Rio Open 2016 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl belgicko-švédský pár Ysaline Bonaventureová a Rebecca Petersonová, jehož členky nestartovaly společně. Bonaventureová se rozhodla turnaje nezúčastnit. Spoluhráčkou Petersonové se stala Izraelka Julia Glušková, s níž skončila v prvním kole na raketách brazilsko-americké dvojice Paula Cristina Gonçalvesová a Sanaz Marandová.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený paraguaysko-argentinský pár Verónica Cepedeová Roygová a María Irigoyenová, který ve finále zdolal britsko-švýcarskou dvojici Tara Mooreová a Conny Perrinová, jejíž členky odehrály první finále na okruhu WTA Tour, výsledkem 6–1 a 7–6. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů.

Nasazení párů 
  Anastasia Rodionovová /  Stephanie Vogtová (čtvrtfinále)
  Marina Erakovicová /  Sílvia Solerová Espinosová (čtvrtfinále)
  Danka Kovinićová /  Andreea Mituová (1. kolo)
  Verónica Cepedeová Roygová /  María Irigoyenová (vítězky)

 Pavouk 

{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

|team-width=175

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= An Rodionova   S Vogt
| RD1-score01-1=77
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02=
| RD1-team02= B Haddad Maia   T Pereira
| RD1-score02-1=65
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=[8]

| RD1-seed03=
| RD1-team03= M Duque Mariño   T Maria
| RD1-score03-1=4
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=[12]
| RD1-seed04=
| RD1-team04= E Bogdan   M Buzărnescu
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=3
| RD1-score04-3=[10]

| RD1-seed05=4
| RD1-team05=  M Irigoyen
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=64
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=
| RD1-team06= L Pous Tió   S Šapatava
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=77
| RD1-score06-3=[6]

| RD1-seed07=
| RD1-team07= PC Gonçalves   S Marand
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=[10]
| RD1-seed08=
| RD1-team08= J Gluško   R Peterson
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=[7]

| RD1-seed09=
| RD1-team09= G Cé   E Kostova
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=5
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10=
| RD1-team10= C McHale   A Tatišvili
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= A Lim   F Schiavone
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= D Kovinić   A Mitu
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=1
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13=
| RD1-team13= C Burger   L Pigossi
| RD1-score13-1=2
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= T Moore   C Perrin
| RD1-score14-1=6
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= C Alves   H El Tabakh
| RD1-score15-1=2
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3=
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= M Erakovic  
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= An Rodionova   S Vogt
| RD2-score01-1=62
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=[5]
| RD2-seed02=
| RD2-team02=   T Maria
| RD2-score02-1=77
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3=[10]

| RD2-seed03=4
| RD2-team03=   M Irigoyen
| RD2-score03-1=77
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=
| RD2-seed04=
| RD2-team04= PC Gonçalves   S Marand
| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=0
| RD2-score04-3=

| RD2-seed05=
| RD2-team05= C McHale   A Tatishvili
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=[8]
| RD2-seed06=WC
| RD2-team06= A Lim   F Schiavone
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3=[10]

| RD2-seed07=
| RD2-team07= T Moore   C Perrin
| RD2-score07-1=77
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-3=[10]
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= M Erakovic  
| RD2-score08-1=64
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=[8]

| RD3-seed01=
| RD3-team01= M Duque Mariño   T Maria
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=6
| RD3-score01-3=[9]
| RD3-seed02=4
| RD3-team02=   M Irigoyen
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=[11]

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= A Lim   F Schiavone
| RD3-score03-1=
| RD3-score03-2=
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=' T Moore   C Perrin
| RD3-score04-1=<small>w/o
| RD3-score04-2=
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=4
| RD4-team01=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Rio Open 2016